Por Iberê, pode estar à procura de:

 Iberê Camargo, pintor brasileiro.
 Iberê Cavalcanti, cineasta brasileiro. 
 Iberê Ferreira, político brasileiro.

Desambiguação